Tauber steht für:

 gehörloser Mensch, siehe Taubheit (Ohr)
 Tauber, Nebenfluss des Mains
 männliche Taube, siehe Tauben (Columbidae)
 Tauber (auch von der Taube; 1532–1592), deutscher Theologe, siehe Wolfgang Peristerus

Tauber ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Tauber (1866–1942), österreichischer Mathematiker
 Anne Tauber (* 1995), niederländische Mountainbikerin
 Anton Richard Tauber (1861–1942), österreichischer Theaterschauspieler und Generalintendant, siehe Richard Tauber (Schauspieler)
 Bernd Tauber (* 1950), deutscher Schauspieler
 Caspar Tauber († 1524), evangelischer Märtyrer
 Christine Tauber (* 1967), deutsche Kunsthistorikerin
 Christopher Tauber (* 1979), deutscher Comiczeichner
 Elisabeth Tauber († 2014), deutsche Galeristin
 Franz Tauber, deutscher Schriftsteller und Dichter
 Gerald Erich Tauber (1922–1989), israelischer Astrophysiker
 German Tauber (* 1967), deutscher Motorsportler
 Gottfried Tauber (1766–1825), deutscher Instrumentenhändler und Optiker
 Gustav Tauber (1902–1978), deutscher Apotheker

 Harald Tauber (Schauspieler) (1911–1948), österreichischer Schauspieler 
 Harald Tauber (* 1971), österreichischer Sänger (Tenor), Schauspieler und Musicaldarsteller
 Helmut Tauber (* 1969), italienischer Hotelier und Politiker aus Südtirol
 Joachim Tauber (* 1958), deutscher Historiker
 Josef Tauber (* 1940), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Joseph Samuel Tauber (1822–1879), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Karl-Heinz Tauber (?–1961), SS-Lagerzahnarzt im KZ Auschwitz
 Kurt Tauber (* 1951), deutscher Journalist, Fotograf, Autor, Galerist und Museumsleiter
 Kurt P. Tauber (* 1922), US-amerikanischer Historiker und Politologe
 Lukas Tauber (* 1990), italienischer Eishockeyspieler
 Manuel Tauber-Romieri (* 1987), österreichischer zeitgenössischer Künstler und Fotograf
 Martin Tauber (* 1976), österreichischer Skilangläufer
 Paul Tauber (1892–1943), deutscher Politiker (KPD)
 Peter Tauber (* 1974), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Tauber (ÖVP), österreichischer Politiker (ÖVP)
  Richard Tauber (1861–1942), österreichischer Theaterschauspieler und Generalintendant, siehe Richard Tauber (Schauspieler)
 Richard Tauber (1891–1948), österreichischer Sänger (Tenor)
 Roland Tauber (* 1939), deutscher Mediziner
 Ulrike Tauber (* 1958), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
 Tauber-Theoreme
 Taubert
 Täuber
 Dauber